Pesky ist der Familienname von:
 Johnny Pesky (1919–2012), US-amerikanischer Baseballspieler

Sonstiges:
 Pesky Rocks, Klippenfelsen vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika